Omachi (Nagano), een stad in de Japanse prefectuur Nagano.
Omachi (Saga), een gemeente in de Japanse prefectuur Saga.